Portusuukullak bezeichnet:
 Portusuukullak (Insel, bei Atammik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusuukullak (Insel, Qeqertasussuk), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusuukullak (Insel, Ungusivik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusuukullak (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland